

Sigle
 Compagnie méridionale de navigation – compagnia di navigazione francese
 Constructions mécaniques de Normandie – impresa di costruzioni navali francese
 Costruzioni Meccaniche Nazionali – casa automobilistica italiana

Codici 
 CMN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Mohammed V, Casablanca, Marocco
 cmn – codice ISO 639-3 della cinese
 CMN – codice ISO 3166-2:GB del Carmarthenshire (Regno Unito)